Шварц (, , ) — распространённая немецкая и еврейская фамилия.

Варианты написания 
 Германия: Schwartz, Schwarz
 Польша: Szwarc
 Румыния: Şvarţ
 Израиль: שוורץ
 Другие: Shvarts, Shvartz, Shwartz, Svarc, Švarc, Svarcz, Swarts, Swartz

Известные носители 

 Шварц (дворянский род)

А 
 Шварц, Аарон (1986—2013) — американский писатель и программист.
 Шварц, Адольф (1836—1910) — австрийский шахматист.
 
 
 Шварц, Алексей Владимирович (1874—1953) — русский генерал, инженер.
 
 Шварц, Альфред (1887—?) — российский легкоатлет.
 Шварц, Амалия (1821—1871) — датская писательница.
 Шварц, Анна (1915—2012) — американский экономист.
 Шварц, Аннетт (род. 1984) — немецкая порноактриса, известная своими экстремальными сценами минета.
 Шварц, Антон Исаакович (1896—1954) — советский артист эстрады, мастер художественного слова, декламатор.
 Шварц, Антун (1823—1891) — хорватский скрипач и дирижёр.

Б 
 Шварц, Бен (род. 1981) — американский киноактёр, комик, сценарист, режиссёр и продюсер. 
 Шварц, Бенуа (род. 1991) — швейцарский кёрлингист, запасной команды Швейцарии на Олимпийских играх 2014 года.
 Шварц, Бернард (Тони Кёртис; 1925—2010) — американский киноактёр.
 Шварц, Бернгард (1844—1901) — африканский путешественник.
 Шварц, Бертольд (XIV век) — немецкий монах, химик, изобретатель пороха.
 Шварц, Борис Альбертович (род. 1950) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.

В 
 Шварц, Вера Александровна (более известна под фамилией Александрова; 1895—1966) — русский и американский литературный критик и редактор.
 Шварц, Вернер (1900—1982) — министр сельского хозяйства ФРГ.
 Шварц, Виктор Ильич (род. 1950) — советский и российский писатель, поэт, журналист, издатель. Автор ряда спектаклей и мюзиклов.
 Шварц, Вильгельм (1821—1899) — историк культуры.
 Шварц, Владимир Максимович (1807—1872) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии, член Военного Совета.
 Шварц, Вольфганг (род. 1947) — австрийский фигурист, выступавший в одиночном катании.
 Шварц, Вячеслав Григорьевич (1838—1869) — русский художник, мастер исторической картины.

Г 
 Шварц, Гарри (1924—2010) — политик и дипломат ЮАР, борец против апартеида.
 Шварц, Генрих (1906—1947) —  гауптштурмфюрер СС, военный преступник, комендант концлагеря Аушвиц III Моновиц и Нацвейлер.
  (1864—1951) — немецкий философ.

Д 
 Шварц, Делмор (1913—1966) — американский писатель.
 Шварц, Джейден (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Шварц, Джейкоб Ральф (1889—1978) — американский стоматолог и изобретатель.
 Шварц, Джерард (род. 1947) — американский дирижёр.
 Шварц, Джеффри — доктор медицины, американский психиатр, публицист, автор более сотни научных изданий.
 Шварц, Джон Хенри (род. 1941) — американский физик, один из наиболее выдающихся струнных теоретиков.
 Шварц, Джонатан (род. 1965) — президент и CEO компании Sun Microsystems в последние годы её существования, сооснователь и CEO компании Picture of Health.
 Шварц, Джош (род. 1976) — американский телевизионный сценарист и продюсер.
 Шварц, Дина Морисовна (1921—1998) — ленинградский театровед, друг и помощник Георгия Товстоногова; мать поэтессы Елены Шварц.
 Шварц, Дмитрий Петрович (1899—1961) — советский скульптор. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Е 
 
 Шварц, Евгения Михайловна (1929—2012) — латвийский химик.
 Шварц, Елена Андреевна (1948—2010) — русская поэтесса и прозаик.

Ж 
 Шварц, Жак (1856—1921) — австрийский шахматист.
 Шварц, Жанно (род. 1939) — американский кинорежиссёр.
 Шварц, Жозеф (1846—1885) — французский селекционер и владелец частного питомника роз, один из создателей сортов Старинных роз.

И 
 Шварц, Иван Григорьевич (1751—1784) — русский педагог и просветитель, масон, идеолог русских розенкрейцеров.
 Шварц, Игорь Владимирович (род. 1963) — советский пятиборец.
 
 Шварц, Иосиф (1804—1865) — еврейский географ.

Й 
 Шварц, Йозеф (род. 1941) — германский спортсмен, прыжки в длину.
  (1632—1709) — немецкий богослов.
 Шварц, Йохан Георг (1814—1874) — голландский живописец и портретист.
 Шварц, Йоханн (1891—1914) — австрийский футболист, нападающий.

К 
  (1812—1885) — протестантский богослов.
 Шварц, Карл Герман Амандус (1843—1921) — немецкий математик.
 Шварц, Карен (род. 1984) — победительница национального конкурса красоты Мисс Перу Вселенная.
 Шварц, Клементина (1835—1923) — шведская театральная актриса. 
 Шварц, Константин Григорьевич (род. 1955) — советский физик.
 Шварц, Курт (1930—2023) — латвийский и советский физик.

Л 
 Шварц, Лев Александрович (1898—1962) — советский композитор.
 Шварц, Лео (1931—2018) — католический епископ.
 Шварц, Леонид Эмильевич (1905—1945) — советский конструктор, один из создателей «Катюши».
 Шварц, Лоран (1915—2002) — французский математик.
 Шварц, Людвиг Эдуардович (1822—1894) — российский астроном, директор Дерптской обсерватории.

М 
 
 Шварц, Макс (1869—1936) — австрийский и российский оперный певец.
 Шварц, Марек
 Шварц, Мари Софи
 Шварц, Мария Эсперанса фон (1818—1899) — англо-немецкая писательница.
 Шварц, Марквард (1887—1968) — американский пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Шварц, Маттеус (1497 — ок. 1574) — главный бухгалтер аугсбургского торгового дома Фуггеров в период его расцвета.
 Шварц, Мелан (род. 1958) — немецко-австрийская актриса телевидения, более известная как Мариям Агишева.
 Шварц, Мелвин (1932—2006) — американский физик.
 Шварц, Михаил Павлович (1826—1896) — один из участников Синопского боя и выдающихся защитников Севастополя.
 Шварц, Михаэль (1929—2011) — израильский учёный, исследователь ислама и средневековой еврейской философии.
 Шварц, Морри (1916—1995) — профессор социологии Брандейского университета Уолтем (Массачусетс), США.

Н 
 Шварц, Натали (род. 1993) — австрийская лыжница.
 Шварц, Натан
 Шварц, Николай Николаевич (1882—1944) — российский и советский военный деятель, генерал-лейтенант (1943).

О 
 Шварц, Отто Карл Антон (1900—1983) — немецкий ботаник.

П 
 Шварц, Пегги (род. 1971) — фигуристка из ГДР, выступавшая в парном разряде.
 
 Шварц, Пауль
 Шварц, Пьеретта (более известна под псевдонимом Кристин Анго; род. 1959) — французская писательница.

Р 
 Шварц, Раймонд (1894—1973) — эсперантский поэт и прозаик.
 Шварц, Рафаэль (1874—1942) — российский и французский художник и скульптор.
 Шварц, Роланд (род. 1996) — немецкий борец греко-римского стиля.
 Шварц, Ронни (род. 1989) — датский футболист.
 
 Шварц, Рэндел (род. 1961) — американский писатель, системный администратор и консультант по программному обеспечению.

С 
 
 Шварц, Сандро (род. 1978) — немецкий футболист и тренер.
 
 Шварц, Соломон Меерович (1883—1973) — российский революционер, меньшевик.
 Шварц, Станислав Семёнович (1919—1976) — советский зоолог.
 Шварц, Стефан (род. 1969) — шведский футболист.
 Шварц, Стивен (род. 1948) — американский поэт, композитор, режиссёр и продюсер, автор песен.

Т 
 Шварц, Теодор (1777—1850) — немецкий писатель.
 Шварц, Том (род. 1994) — немецкий профессиональный боксёр.
 Шварц, Тони (род. 1952) — американский журналист и писатель, автор нескольких бестселлеров.

У 
 Шварц, Уильям Самуэль (1896—1977) — американский живописец, график, скульптор.

Ф 
 Шварц, Фёдор Ефимович (?—1869) — русский полковник, командир лейб-гвардии Семёновского полка, главный виновник «Семёновской истории».
 Шварц, Филипп (1894—1977) — австрийский патолог, профессор.
 де Шварц, Франсуа Ксавье (1762—1826) — французский генерал.
 
  (1766—1837) — протестантский богослов и педагог.

Х 
 Шварц, Ханан Исаакович (1909—1967) — советский правовед, доктор юридических наук.
 Шварц, Хеннинг (1928—1993) — немецкий политик.
 Шварц, Хрестьян Фёдорович (1912—1987) — Герой Социалистического Труда.

Ш 
 Шварц, Шолем (1887—1965) — израильский журналист.
 Шварц, Шолом Аронович (1929—1995) — советский художник.
 Шварц, Штефан (1851—1924) — австрийский скульптор, медальер, профессор Академии художеств в Вене.
 Шварц, Шуки (род. 1954) — израильский баскетболист и предприниматель.

Э 
 Шварц, Эббе (1901—1964) — датский футбольный функционер.
 Шварц, Эгил (род. 1935) — советский, латвийский композитор и джазовый музыкант; после эмиграции из СССР — немецкий журналист и продюсер.
 
 Шварц, Элек (1908—2000) — румынский футболист и тренер.
 Шварц, Элеонор (род. 1936) — австрийская певица, представительница Австрии на конкурсе песни Евровидение 1962.
 Шварц, Элизабет (род. 1936) — австрийская фигуристка, выступавшая в парном и одиночном катании.
 Шварц, Энтони (род. 2000) — игрок в американский футбол.

Ю 
 Шварц, Юлий (1838—?) — венгерский юрист.
 Шварц, Юлиус (1915—2014) — американский редактор комиксов.

Я 
 Шварц, Ярослав (1914—1942) — чехословацкий военный, деятель движения Сопротивления.

Двойные фамилии 
 Шварц-Барт, Андре (1928—2006) — французский писатель.
 Шварц-Бостунич, Григорий Васильевич (1883—?) — писатель, журналист и драматург, театральный критик, адвокат и оккультист, сотрудник Аненербе, штандартенфюрер СС.

 Гервалла-Шварц, Доника (род. 1971) — косоварская политическая и государственная деятельница.

Топонимы 
 Шварц — коммуна в Мекленбурге (Германия).
  — поселение в Луизиане (США).

 Составные топонимы
  — город в Мичигане (США).
  — название нескольких горных вершин в Австрии, Италии и Швейцарии/

Schwarz, Schwartz’s 
  — американский бренд и магазин игрушек.
  — японская музыкальная группа.
 Schwarz Gruppe — немецкий ритейлер, четвёртый по доходу в мире, владелец брендов Lidl и .
  — ресторан-магазин деликатесов в Монреале (Канада).

Прочее 
  — открытие в теории суперструн.
 Неравенство Коши — Шварца

См. также 

  /  /  / 
 
 Нуар

Примечания